Бюсси́ () — имя собственное.
 Персоналии
 Бюсси, Антуан Александр Брутус (1794—1882) — французский химик и фармацевт.
 Бюсси д’Амбуаз, Луи де Клермон (1549—1579) — французский дворянин, прославившийся многочисленными дуэлями и любовными похождениями.
 Бюсси-Рабютен, Роже (1618—1693) — французский военачальник, исторический писатель.
 Мену де Бюсси, Жак-Франсуа де (1750—1810) — барон, французский дивизионный генерал, главнокомандующий Египетской армией.
 Бюсси-Кастельно, Шарль де (1718/1720—1785) — французский военный и политический деятель XVIII века.

 Топонимы
 Бюсси — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Бюсси — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Бюсси — коммуна в Швейцарии, кантон Фрибур.
 Бюсси-ла-Пель — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Бюсси-ле-Гран — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.